Альтаихские анналы () — корпус исторических записей, ведшихся на латинском языке до XI века в монастыре Нижнего Альтаиха. Сохранились в составленной Авентином рукописи 1517 года. Охватывают период с 708 по 1073 год. Содержат сведения по истории Франкского государства, Священной Римской империи и соседних стран.

Издания 
 Annales Altahenses maiores // Monumenta Germaniae Historica. SS. Bd. XX. Hannover. 1868, p. 782—824
 Annales breves // Monumenta Germaniae Historica. SS. Bd. XX. Hannover. 1868, p. 774—775
 Альтайхские анналы // Немецкие анналы и хроники X—XI столетий / Перевод И. М. Дьяконова и В. В. Рыбакова. — М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2012. — С. 90—176.

Переводы на русский язык 
 Большие Альтаихские анналы, 708—896 гг. в переводе И. М. Дьяконова на сайте Восточная литература
 Большие Альтаихские анналы, 899—1073 гг. в переводе И. М. Дьяконова на сайте Восточная литература
 Краткие Альтаихские анналы, 741—1039 гг. в переводе И. М. Дьяконова на сайте Восточная литература

Примечания 

Германские хроники
Исторические сочинения XI века